Okręty US Navy o nazwie USS  "Tang", pochodzącą od angielskiego tłumaczenia nazwy ryb Zebrasoma:
Pierwszy "Tang" (SS-306) był okrętem podwodnym typu Balao, który został zatopiony przez jego własną torpedę w czasie II wojny światowej.
Drugi "Tang" (SS-563) był okrętem podwodnym, okrętem głównym swojego typu, nazwany na cześć zatopionego podczas II wojny światowej USS Tang (SS-306). Był pierwszym amerykańskim okrętem zbudowanym specjalnie dla zoptymalizowania prędkości osiąganej pod wodą (dotychczas zwracano głównie uwagę na prędkości nawodne).
Tang